El Campionat de Catalunya d'escacs de 2015 fou un torneig d'escacs que es va disputar entre el 2 i el 9 de maig de 2015 al Centre d'Empreses Innovadores de Balaguer (Noguera), per decidir el campió absolut de Catalunya de 2015. Organitzaren el torneig conjuntament la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs i el Club Escacs Balaguer. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb la participació de 16 jugadors. L'arbitratge va anar a càrrec de l'Imma Montoliu i la retransmissió en directe de les partides per l'Albert Reginaldo. Es varen repartir 6.160 euros en premis dels quals 1.700 euros foren pel campió, el Mestre Internacional del Club Escacs Sant Cugat Hipòlit Asís Gargatagli que amb 28 anys pren per primer cop el títol, per la qual cosa fou convidat al Magistral d'escacs Ciutat de Barcelona de 2015.

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2015:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. || Títol || Jugador || Club || Elo
|-
| 1 || GM || Josep Manuel López Martínez || SCC Sabadell || 2545
|-
| 2 || GM || Daniel Alsina i Leal || Barcelona-UGA || 2537
|-
| 3 || GM || Àlvar Alonso Rosell || SCC Sabadell || 2530
|-
| 4 || GM || Marc Narciso i Dublan || Escola d'Escacs de Barcelona || 2520
|-
| 5 || MI || Hipòlit Asís Gargatagli || CE. Sant Cugat || 2463
|-
| 6 || MI || Joan Mellado Triviño || Catalonia || 2451
|-
| 7 || MI || Robert Alomà Vidal || Barcelona UGA || 2418
|-
| 8 || GM || Miguel Muñoz Pantoja || CE. Terrassa || 2401
|-
| 9 || MI || Jonathan Alonso Moyano || CE. Barberà || 2401
|-
| 10 || MF || Pere Garriga Cazorla || CE. Mollet || 2391
|-
| 11 || MF || Albert Ramon Solans || CE. Tàrrega || 2319
|-
| 12 || MI || Arturo Vidarte Morales || UE. Montcada || 2298
|-
| 13 || MF || Enrique Colon Garcia || SCC Sabadell || 2283
|-
| 14 || || Ruben Fernández Soriano || CE. Peó Vuit || 2134
|-
| 15 || || Alexandre Pinsach Gelabert || CE. Figueres || 2030
|-
| 16 || || Elisabeth Riera Morilla || CE. Cirera || 1994
|-
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2015
2015